Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ivan Dodig (ritirato, primo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (qualificato)
  Pablo Andújar (qualificato)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Grega Žemlja (ultimo turno)
  Adrian Mannarino (qualificato)

  Łukasz Kubot (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (qualificato)
  Albert Ramos (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  David Goffin (qualificato)
  Ivo Karlović (ultimo turno)

Qualificati

  Benjamin Becker
  David Goffin
  Dmitrij Tursunov
  Pablo Andújar

  Mackenzie McDonald
  Édouard Roger-Vasselin
  Adrian Mannarino

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2013
ATP World Tour 2013